Piqua, una unincorporated area della contea di Woodson, nel Kansas
 Piqua, città della contea di Miami, in Ohio